The Body steht für:

 The Body, Originaltitel von Die Leiche, Novelle von Stephen King (1982)
 The Body (Sapir), Roman von Richard Sapir (1983)
 The Body (Band), US-amerikanische Band 

Filme:
 The Body (1970), britischer Film von Roy Battersby
 The Body (1974), italienischer Film von Luigi Scattini
 The Body (2001), US-amerikanisch-israelischer Film von Jonas McCord
 The Body – Die Leiche, spanischer Film (2012)
 The Body (2018), koreanischer Film von Lee Chang-hee

The Body ist der Beiname folgender Personen:
 Jamie Lee Curtis (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Elle Macpherson (* 1964), australisches Model und Schauspielerin
 Marie McDonald (1923–1965), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin 
 Jesse Ventura (* 1951), US-amerikanischer Wrestler, Schauspieler und Politiker

Siehe auch:
 Body